|-
| 12901 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12902 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12903 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12904 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12905 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12906 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12907 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12908 Yagudina ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12909 Jaclifford ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12910 Deliso ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12911 Goodhue ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12912 Streator ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12913 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12914 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12915 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12916 Eteoneus ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 12917 - ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 12918 - ||  || 29 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 12919 Tomjohnson ||  || 11 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 12920 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12921 ||  || 20 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 12922 - ||  || 27 noiembrie 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 11 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12924 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12925 - ||  || 29 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12926 Brianmason ||  || 27 septembrie 1999 ||  || , 
|-
| 12927 Pinocchio ||  || 30 septembrie 1999 ||  || , 
|-
| 12928 Nicolapozio ||  || 30 septembrie 1999 || San Marcello || , 
|-
| 12929 - ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 12930 - ||  || 2 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 12931 Mario ||  || 7 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 12932 Conedera ||  || 10 octombrie 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 12933 - ||  || 14 octombrie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 12934 Bisque ||  || 11 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 12935 Zhengzhemin ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 12936 - || 2549 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12937 - || 3024 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12938 - || 4161 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12939 - || 4206 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12940 - || 4588 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12941 - || 4638 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12942 - || 6054 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12943 - || 6670 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12944 - || 6745 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12945 - || 9534 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12946 - || 1290 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12947 - || 3099 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12948 - || 4273 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12949 - || 4290 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12950 - || 4321 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12951 - || 1041 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12952 - || 1102 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12953 - || 1264 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12954 - || 2040 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12955 - || 2162 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12956 - || 2232 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12957 - || 2258 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12958 - || 2276 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12959 - || 3086 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12960 - || 4165 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12961 - || 4262 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12962 - || 4297 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12963 - || 5485 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12964 - || 1071 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12965 - || 1080 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12966 - || 1102 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12967 - || 3105 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12968 - || 3261 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12969 - || 3482 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12970 - || 4012 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12971 - || 4054 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12972 Eumaios ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12973 Melanthios ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12974 Halitherses ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12975 Efremov ||  || 28 septembrie 1973 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 12976 Kalinenkov ||  || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 12977 - || 1978 NC || 10 iulie 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 12978 Ivashov ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 12979 Evgalvasilʹev ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 12980 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12981 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12982 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12983 - ||  || 24 iulie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 12984 Lowry ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 12985 - ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 12986 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12987 ||  || 5 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 12988 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12989 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12990 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12991 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12992 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12993 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12994 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12995 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12996 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12997 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12998 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12999 Toruń ||  || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13000 ||  || 25 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-